Path of Resistance (engl. für „Pfad des Widerstands“) steht für:

 Path of Resistance (deutsche Band), deutsche Hatecore-Band
 Path of Resistance (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band